Эва-Лотта Кийбус (; ) — эстонская фигуристка. Победительница турнира серии «Челленджер» Nebelhorn Trophy (2020), двукратная чемпионка Эстонии (2020, 2021), трёхкратная чемпионка Tallink Hotels Cup (2018—2019, 2021) и участница Олимпийских игр (2022).

По состоянию на 15 января 2022 года занимает 28-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Карьера

Ранние годы 
Кийбус начала кататься на коньках в 2007 году. В сезоне 2015/2016 она участвовала в соревнованиях продвинутых новичков, а на международном уровне дебютировала в следующем сезоне.

Сезон 2018/2019 
В сентябре 2018 года Кийбус дебютировала как в юниорской серии Гран-при, так и в серии Челленджер на взрослом уровне. В декабре она выиграла серебро на взрослом чемпионате Эстонии, уступив только Герли Лийнамяэ. Она стала чемпионкой страны среди юниоров в следующем месяце. В феврале 2019 года она завоевала золото в среди взрослых девушек на TallinK Hotels Cup.

В марте Кийбус приняла участие на своём первом чемпионате ИСУ — чемпионате мира среди юниоров в Загребе. Заняв 26 место в короткой программе, она не вышла в финальную часть соревнований. Позже в том же месяце она участвовала в чемпионате мира 2019 года в Сайтаме. Она прошла в произвольную программу, заняв 23-е место в короткой, и завершила турнир на 22-м месте.

Программы

Результаты

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в 2003 году
Википедия:Биографии современников
Фигуристы Эстонии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2022 года